Don’t Open 'til Doomsday — сплит-сингл групп Misfits и Balzac (получивший своё название по одноимённой песне The Misfits с альбома American Psycho). Также имеет название «Day the Earth Caught Fire».

Это первый релиз на Misfits Records и первый диск с басистом группы Джерри Онли в качестве вокалиста.
Misfits перепевают песню Balzac «Day the Earth Caught Fire». Balzac перепевают песни The Misifits «The Haunting» и «Don’t Open 'til Doomsday», объединённые в один трек.

Список композиций 
 Misfits — «Day the Earth Caught Fire» — 3:15
 Balzac — «The Haunting» / «Don’t Open 'til Doomsday» — 5:10

В записи участвовали 
Balzac
 Hirosuke — вокал
 Atsushi — гитара, бэк-вокал
 Akio — бас-гитара, бэк-вокал
 Takayuki — ударные, бэк-вокал

Misfits
 Джерри Онли — бас-гитара, вокал
 Дез Кадена — гитара, бэк-вокал
 Марки Рамон — ударные
 Джон Кафиеро — бэк-вокал

Песни The Misfits